Баньеса () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Ла-Баньеса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Тьерра-ле-Баньеса — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.

См. также 
 Баньес, Фатима (род. 1967) — испанский политик, член Народной партии.